Hänig ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gottlob Hänig (1762–1831), lausitzischer Theologe
 David Pauli Hänig (1863–nach 1920), deutscher Physiologe 
 Frank Hänig (* 1955), deutscher Bühnenbildner, Regisseur und Hochschullehrer
 Hans Hänig (1888–nach 1958), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Hanig